Fernando de Zárate puede referirse a:

 Antonio Enríquez Gómez, dramaturgo español; o
 Fernando de Zárate, gobernador del Río de la Plata y Paraguay.
 Fernando de Zárate, el Valeroso, caballero oñacino caído en 1450 defendiendo Murguía durante la Guerra de bandos.